

Toponyme 

 Texel, une des îles et commune de la Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas, située en vis-à-vis du Helder ;
 rue du Texel (d'après l'île des Pays-Bas), une rue du  de Paris.

Patronyme 

 Paul Texel, un chanteur contreténor néerlandais.

Autres 
Texel peut aussi faire référence à :
 Texel, une race de mouton originaire de l'île éponyme ;
 Texel, un genre de cochon d'Inde ;
 texel, en infographie, le plus petit élément d'une texture appliquée à une surface.

Voir aussi